Lénárt György (1896–1983) orvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár
 Lénárt György (1922) újságíró, műfordító
 Lénárt György (1926–1994) orvos, egyetemi docens, ortopéd orvos